Ченцы — название населённых пунктов в России. 

Вероятно этот топоним возник от старинного слова «ченцы», указывавшего на людей, в чьи служебные обязанности входило чтение вслух. Например, низших церковных служителей, читавших молитвы над покойником, причетников. Либо от усечения слова «чернцы», что означало или монахи («чернецы»), или черносошные крестьяне.

Владимирская область 
 Ченцы — деревня в Ивановском сельском поселении Ковровского района.
 Ченцы — деревня в Клязьминском сельском поселении Ковровского района.

Костромская область 
 Ченцы — деревня в Красносельском районе.
 Ченцы — деревня в Нерехтском районе.

Московская область 
 Ченцы — деревня в Волоколамском районе.
 Ченцы — деревня в Сергиево-Посадском районе.

Тверская область 
 Ченцы — деревня в Кашинском районе.
 Ченцы — деревня в Рамешковском районе.

Ярославская область 
 Ченцы — деревня в Большесельском районе.
 Ченцы — деревня в Даниловском районе.
 Ченцы — деревня в Некоузском районе.
 Ченцы — деревня в Некрасовском районе.
 Ченцы — деревня в Глебовском сельском округе Пригородного сельского поселения Переславского района.
 Ченцы — деревня в Лыченском сельском округе Пригородного сельского поселения Переславского района.
 Ченцы — деревня в Тутаевском районе.
 Ченцы — деревня в Угличском районе.
 Ченцы — деревня в Заволжском сельском поселении Ярославского района.
 Ченцы — деревня в Ивняковском сельском поселении Ярославского района.
 Ченцы — посёлок в Некрасовском сельском поселении Ярославского района.

См. также 
 Большие Ченцы
 Малые Ченцы
 Новые Ченцы
 Ченцов
 Ченцово